|-
| 152201 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152202 - ||  || 31 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152203 - ||  || 27 august 2005 ||  || 
|-
| 152204 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152205 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152206 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152207 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152208 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152209 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152210 - ||  || 31 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152211 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152212 || 2005 RG || 1 septembrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 152213 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152214 - ||  || 2 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152215 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152216 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152217 Akosipov ||  || 10 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 152218 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152219 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152220 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152221 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152222 - ||  || 12 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152223 - ||  || 14 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152224 - || 2005 SJ || 20 septembrie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 152225 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152226 Saracole ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152227 Argoli ||  || 24 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 152228 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152229 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152230 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152231 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152232 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152233 Van Till ||  || 25 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 152234 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152235 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152236 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152237 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152238 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152239 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152240 - ||  || 27 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152241 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152242 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152243 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152244 - ||  || 24 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 152245 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152246 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152247 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152248 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152249 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152250 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152251 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152252 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152253 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152254 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152255 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152256 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152257 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152258 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152259 - ||  || 29 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 152260 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152261 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152262 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152263 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152264 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152265 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152266 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152267 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152268 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152269 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152270 - ||  || 30 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152271 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152272 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152273 - ||  || 29 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152274 - ||  || 30 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152275 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152276 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152277 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152278 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152279 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152280 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152281 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152282 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152283 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152284 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152285 - ||  || 2 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152286 - ||  || 2 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152287 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152288 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152289 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152290 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152291 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152292 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152293 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152294 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152295 - ||  || 4 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152296 - ||  || 3 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 152297 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152298 - ||  || 9 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 152299 - ||  || 11 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 152300 - ||  || 11 octombrie 2005 || Uccle || 
|-